Роман Александрович Козлов (30 сентября 1981, Усть-Каменогорск) — казахстанский хоккеист, тренер карагандинского клуба «Кыран», ранее играл на позиции центрального нападающего.

Биография 
Роман Александрович Козлов родился 30 сентября 1981 года в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области Казахской ССР, ныне Республика Казахстан.

Р.А.  Козлов - воспитанник усть-каменогорского хоккея. В течение игровой карьеры выступал в нескольких лигах чемпионата России.

В суперлиге в составе нижнекамского «Нефтехимика» провел 10 игр.

В высшей лиге провел 387 игр, набрав 88+96 очков.

В 58 играх чемпионата Казахстана отметился 31 шайбой и 31 передачей.

С 2010 года выступает в ВХЛ. Проведя 118 игр, забил 21 шайбу и сделал 29 результативных передач.

На чемпионатах мира выступал в 1998 (U18), 2001 (U20), 2001-2003 (1 дивизион мирового хоккея), 2004-2005 (высший дивизион мирового хоккея).

Окончил ВШТ в Санкт-Петербурге, защитил дипломную работу на тему «Динамика показателей физической готовности хоккеистов в подготовительном периоде».

С 20 декабря 2017 года до 1 сентября 2019 года тренировал усть-каменогорский клуб «Алтай».

С 2019 года тренирует карагандинский клуб «Кыран».

Достижения 
  – 3 место на чемпионате мира по хоккею (1 дивизион) – 2001, 2002
  – 1 место на чемпионате мира по хоккею (1 дивизион) – 2003
  – чемпион Казахстана – 2004, 2005

Ссылки 
 Роман Козлов на сайте eliteprospects
 Роман Козлов: «Только за счет трудолюбия и желания можно добиться успехов не только в хоккее»

Хоккеисты Казахстана
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Нефтяник» Альметьевск
Игроки ХК «Барыс»
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Спутник» Нижний Тагил
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры Казахстана
Тренеры ХК «Алтай» Усть-Каменогорск